Rendille bezeichnet

 eine Ethnie in Kenia, siehe Rendille (Ethnie)
 deren Sprache, siehe Rendille (Sprache)